Гвинед (Гуинет) — графство, административная единица Уэльса с 1994 года.
 Гвинед — средневековое валлийское королевство с V по XIII века.
 Гвинед (фэнтези) — вымышленное королевство из цикла романов Кэтрин Куртц о Дерини.
 Оуайн Гвинед — прозвище Оуайна ап Грифида, правителя королевства Гвинед.